Winn peut faire référence à :

Patronyme 

  (1996-), footballeur américain ;
  (1986-), réalisateur et producteur américain ;
  (1904-1994), actrice et chanteuse australienne ;
  (1985-), footballeur anglais ;
  (1909-1938), pilote automobile américain ;
  (1989-), joueur américain de football américain ;
  (1959-2012), céramiste américain ;
  (1926-2017), joueur anglais de rugby à XV et de cricket ;
  (1999-), joueur de baseball américain ;
  (1989-), lutteur et pratiquant d'arts martiaux américain ;
  1897-1969), joueur de baseball américain ;
  (1990-), joueur américain de football américain ;
  1906-1971), journaliste, auteur et acteur britannique ;
  (1898-1974), joueur américain de football américain ;
 Julian Winn (1972-), coureur cycliste britannique ;
 Kitty Winn (1943-), actrice américaine ;
 , avocat et activiste canadien ;
 Peter Winn (1988-), footballeur anglais ;
 Randy Winn (1974-), joueur de baseball américain ;
  (1871-1912), auteur anarchiste américain ;
 
  (1961-), joueuse de handball américaine ;
  (1981-), joueur de rugby à XV gallois ;
  (1959-), footballeur anglais ;
  (1977-), joueur de basket-ball américain.

Toponyme 
 Winn, ville dans l'État du Maine, aux États-Unis ;
 Paroisse de Winn (), paroisse en Louisiane aux États-Unis.

Voir aussi